NDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanday (Regno Unito)